Název Červeňák má více významů:

 Červeňák – název pro hřib rudonachový
 Červeňák (most) – název mostu v Pardubicích
 Přírodní park Červeňák – neoficiální název lokality bývalého vojenského cvičiště u Pardubic
 Andrej Červeňák (1932–2012) – slovensko-rusínský literární vědec, filolog, antropolog a spisovatel